Haniel, un des sept anges de la création.
 Franz Haniel & Cie., une entreprise allemande.
 Gerhard von Haniel (1888-1955), peintre allemand